Vinzelles, commune française du Puy-de-Dôme
 Vinzelles, commune française de Saône-et-Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France